Scholem-Alejchem-Museum steht für Museen, die dem Leben und Werk des Schriftstellers Scholem Alejchem gewidmet sind:

 Scholem-Alejchem-Museum (Kiew); Museum in Kiew, Ukraine
 Scholem-Alejchem-Museum (Tel Aviv); Museum in Tel Aviv, Israel